Аланія — футбольний клуб із Владикавказа.

 Аланія - середньовічна ранньофеодальна держава алан у передгір'ях Північного Кавказу.
 Аланія — регіон Північного Кавказу, відомий як Північна Осетія
 Аланія — місто в Туреччині.
 «Аланія» - національний парк.
 «Аланія» - російська державна телерадіокомпанія
 «Аланія» - грузинська російськомовна та осетиномовна телерадіокомпанія.

Див. також 
 Аланья — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія